Marco IV di Alessandria – patriarca greco-ortodosso di Alessandria
 Marco IV di Alessandria – papa della Chiesa ortodossa copta